Kostelů Nejsvětější Trojice je v Praze více:
 Kostel Nejsvětější Trojice (Smíchov) – na Malostranském hřbitově
 Kostel Nejsvětější Trojice (Praha, Spálená ulice) – barokní chrám řádu trinitářů
 Kostel Nejsvětější Trojice (Praha, Trojická ulice) – barokní farní kostel v Podskalí